R-21 – radziecka rakieta balistyczna
 R-21 – polski okręt ratowniczy projektu 12
 USS R-21 (SS-98) – amerykański okręt podwodny z okresu po I wojnie światowej

 Droga R21 (Rosja)